L'édition 2018 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 23 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500 Series. Nikoloz Basilashvili remporte l'épreuve en simple, Julio Peralta et Horacio Zeballos celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Français Lucas Pouille, du Grec Stéfanos Tsitsipás, de l'Italien Andreas Seppi et du Serbe Filip Krajinović. Ils sont respectivement remplacés par Nicolás Jarry, Jan-Lennard Struff, Thiago Monteiro et Aljaž Bedene.

Pendant le tournoi 
Issu des qualifications, l'Allemand Daniel Masur () signe la première victoire de sa carrière sur le circuit ATP en battant au  tour son compatriote Maximilian Marterer.

Âgé de 17 ans, Rudolf Molleker () s'offre au  tour le vétéran David Ferrer, de 19 ans son aîné. L'Espagnol connaît une saison difficile, totalisant 15 défaites pour 9 victoires depuis le début de la saison. Sur terre battue, son bilan est encore plus médiocre avec seulement 2 succès en 7 matches.

À 34 ans, Florian Mayer tire sa révérence et fait ses adieux au circuit professionnel, qu'il côtoyait depuis 2001, après sa défaite au  tour contre Pablo Carreño Busta.

Nicolás Jarry écarte en 1/4 de finale le 8 mondial Dominic Thiem et signe la première victoire de sa carrière contre un top 10.

En se qualifiant pour la finale, les numéros 1 mondiaux en double Oliver Marach et Mate Pavić décrochent leur ticket pour le Masters de Londres. Il s'agit de la première équipe assurée de participer à cet événement.

Lauréats 
Issu des qualifications, Nikoloz Basilashvili remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale le tenant du titre Leonardo Mayer. Il devient ainsi le tout premier Géorgien de l'ère Open à remporter un tournoi ATP.

En double, Julio Peralta et Horacio Zeballos décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face aux numéros 1 mondiaux Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. C'est également leur  sacre de la saison après Båstad la semaine passée.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 500 Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis en juillet 2018